Карол може да се отнася за:

Крале 
 Карол I - крал на Румъния от 10 май 1866 до 10 октомври 1914 година
 Карол II - крал на Румъния от 8 юни 1930 до 6 септември 1940 година

Личности 
 Карол Грейдър – американска молекулярна биоложка
 Карол Ломбард – псевдоним на американската актриса Джейн Алис Питърс
 Луис Карол – псевдоним на британския писател и математик Чарлс Латуидж Доджсън

Вижте също 
 Карл